Чаговец — фамилия.
 
 Чаговец, Всеволод Андреевич (1877—1950) — украинский театровед, театральный критик и либреттист.
 Чаговец, Григорий Иванович (1922—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чаговец, Дионисий Андреевич (1886—1937) — священнослужитель Русской православной церкви.
 Чаговец, Евгений Вячеславович (род. 1998) — украинский футболист, защитник.
 Чаговец, Ростислав Всеволодович (1904—1982) — советский биохимик.